Windveren, een type wolken ook bekend onder de naam Cirrus
 Windveren (album), een muziekalbum uit 2022 van Boudewijn de Groot